Kloster kan syfta på:

 Kloster – ett byggnadskomplex avsett som bostad för en religiös grupp personer
 Klosters bruk – ett tidigare bruk i Kloster
 Klosters AB – ett tidigare järnbruksföretag
 Klosterverken – ett tidigare järnbruksföretag

Geografi

Sverige 

 Kloster, Hedemora kommun – en ort i Husby socken i Hedemora kommun

Se även
 Klosters kyrka – församlingskyrka i Eskilstuna Klosters församling

Österrike 

 Kloster (kommun i Österrike), Steiermark, Politischer Bezirk Deutschlandsberg,

Se även
 Klosters-Serneus – en kommun i kantonen Graubünden, Schweiz
 Konvent (kloster) – en klosterliknande gemenskap, inom katolska respektive anglikanska kyrkan

Robotskapade Österrikeförgreningar